Jamtska (ISO 639-3: jmk povučen bez obrazloženja; jamska; jamtlandski), jedan od nekadašnjih 5 zapadnoskandinavskih jezika (danas izbrisan iz popisa) kojim još govori oko 30 000 ljudi (2000 J. Persson) u provinciji Jämtland i drugim dijelovima Švedske. Jamska je srodan staronorveškom, a kako je od 1645. Jämtland osvajanjem prešao iz norveških u švedske ruke, stanovnici su postali bilingualni, čuvajući svoj jezik posljednjih 350 godina. Svoju djecu mnogi roditelji više ne uče materinskom jeziku, a kako su škole samo na švedskom, prijeti mu izumiranje.

Izvori

Vanjske poveznice 
Jamska (14th)
Ethnologue (16th)

zapadnoskandinavski jezici
jezici koji su izgubili status (Švedska)
jezici po abecedi:J